Wahlkreis 118 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 118
 Landtagswahlkreis 118